Respons kan syfta på:

 Ett beteende kopplat till ett stimulus
 Tidskriften Respons - Svensk tidskrift med recensioner av facklitteratur
 Respons (uppslagsverk) - Svenskt uppslagsverk utgivet 1995–1997
 Respons (telefon)

Se även 
 Responsum
 Återkoppling